Nash pode referir-se a:

Doença
 NASH, sigla da esteatohepatite não-alcoólica. A sigla provém do seu nome em inglês: non-alcoholic steatohepatitis.

Economia
 Equilíbro de Nash

Localidades
 Nash (Oklahoma)
 Nash (Texas)
 Nash Metropolitan

Personagens
 Nash, personagem da série de jogos eletrônicos Street Fighter.

Pessoas
 Clarence Nash, dublador norte-americado responsável pela voz do personagem Pato Donald da Disney
 George Valentine Nash, botânico norte-americano
 John Forbes Nash, matemático norte-americano, Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel em 1994
 Kate Nash, cantora e compositora inglesa
 Steve Nash, jogador de basquete canadense
 Graham Nash, músico britânico

Veículos
 Nash Motors Montadora de veículos norte-americana

Desambiguação